San Cristóbal de la Cuesta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Cristóbal de la Cuesta (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 San Cristóbal de la Cuesta (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar